Snowfall puede hacer referencia:

Libros y cómics 
 Snowfall, novela romántica de 1994 de K.  M. Peyton
 Snowfall (cómics), personaje de ficción en Marvel Comics
 Snowfall Trilogy, serie de novelas de fantasía de Mitchell Smith

Música 
 Snowfall: The Tony Bennett Christmas Album, álbum de 1968 de Tony Bennett
 Snowfall (álbum de Yanni), álbum de 2000 de Yanni
 Snowfall, álbum de 2007 de The Four Freshmen
 Snowfalls (álbum), álbum de 1986 de Brian Keane
 "Snowfall", canción de 1941 escrita por Claude Thornhill
 Snowfalls (canción), canción de t.A.T.u.

Otros 
 "Snow Fall", narrativa multimedia de 2012 sobre una avalancha mortal en el estado de Washington por The New York Times
 Snowfall, película húngara de 1974 dirigida por Ferenc Kósa
 Snowfall (serie de televisión), serie dramática de televisión estadounidense